Пётр Пжыбецкий (; род. 7 августа 1972, Ополе) — польский гандболист, игравший на позиции правого полусреднего.

Карьера

Клубная 
Пётр Пжыбецкий начинал профессиональную карьеру в польском клубе Вроцлав. В 1994 году Пжыбецкий перешёл в польский клуб Виве Таурон Кельце. В 1995 году Пётр Пжыбецкий перешёл в немецкий клуб Хюттенберг. В 1997 году Пжыбецкий перешёл в немецкий клуб ТУСЕМ Эссен. В 2001 году Пжыбецкий перешёл в немецкий клуб ГК Киль. В составе ГК Киль, Пётр Пжыбецкий стал чемпионом Германии, 2 раза выиграл кубок ЕГФ. В составе ГК Киль Пжыбецкий сыграл во всех турнирах 78 матчей и забросил 199 голов. В 2004 году Пётр Пжыбецкий перешёл Нордхорн, в составе которого выиграл кубок ЕГФ в 2008 году. В составе Нордхорн, Пжыбецкий сыграл во всех турнирах 164 матчей и забросил 642 гола.В 2009 году Пжыбецкий перешёл в немецкий клуб Ганновер-Бургдорф. В 2012 году закончил профессиональную карьеру.

В сборной 
Пётр Пжыбецкий сыграл за сборную Польши 131 матч и забросил 372 голов.

Тренерская карьера 
Пётр Пжыбецкий начинал тренерскую карьеру в 2014 году в клубе Śląsk Wrocław. В 2016 году Пжыбецкий стал тренером на Висла Плоцк.

Достижения 
 Чемпион Германии: 2002
 Кубок ЕГФ: 2002, 2004, 2008

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 http://archiv.thw-handball.de/thw/sp_przyb.htm
 http://www.hsgnordhorn-lingen.de/spieler/1-Piotr-Przybecki

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Польши
Игроки сборной Польши по гандболу
Гандбольные тренеры Польши
Тренеры сборной Польши по гандболу
Игроки ГК «Ганновер-Бургдорф»
Игроки ГК «Виве Таурон Кельце»
Игроки ГК «Киль»